

Sigle 
 TeX Users Group  – gruppo di persone accomunate dalla passione per  e sistemi di composizione tipografica derivati
 Transportes Urbanos de Guimarães  – azienda di trasporto pubblico di Guimarães (Portogallo)

Codici 
 TUG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tuguegarao (Filippine)
 tug – codice ISO 639-3 della lingua tunia